Hard Times (deutsch „Harte Zeiten“) steht für:

 Hard Times, Originaltitel von Harte Zeiten, Novelle von Charles Dickens aus dem Jahr 1854 
 Hard Times (Film, 1915), Film aus dem Jahr 1915 
 Hard Times (Fernsehserie, Vereinigtes Königreich), britische Fernsehserie aus dem Jahr 1977
 Hard Times, Originaltitel von Ein stahlharter Mann, Film aus dem Jahr 1975
 Hard Times (Fernsehserie, Kanada), kanadische Fernsehserie aus dem Jahr 1975
 Hard Times, ein Lied von Ray Charles
 Hard Times, Coverversion des Ray-Charles-Liedes von Eric Clapton auf Journeyman (Album)

Siehe auch:
 The Hard Times of RJ Berger, US-amerikanische Comedyserie